Allan Campbell peut désigner :
 Allan Campbell (1969-), un homme politique canadien ;
 Allan Campbell (1998-), un footballeur écossais.